Wieriowkino () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Wieriowkino – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Wieriowkino – wieś w obwodzie twerskim

Zobacz także 
 Werówka – wieś w województwie łódzkim

Strony ujednoznaczniające